Erich hace referencia a:
 Erich Ludendorff, oficial del ejército alemán;
 Erich Von Stroheim, cineasta estadounidense de origen austríaco;
 Erich Kleiber, director de orquesta austríaco;
 Erich Fromm, psicoanalista germano-estadounidense;
 Erich Honecker, político alemán;
 Eric, nombre propio;